Il singolare del torneo di tennis Bologna Indoor 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Arthur Ashe 6-3, 6-4, 6-4.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bologna Indoor 1971